Avonmore ist der Name mehrerer Orte:

in Irland:
Avonmore (Irland)

in Kanada:
Avonmore (Ontario)

in den USA:
Avonmore (Pennsylvania)